Лучшие синглы США 1968 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1968 год.

Список

Примечания

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1968 году (Billboard)
 Billboard Hot 100
 1968 год в музыке

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1968 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)